Во время Великой Отечественной войны имелось два формирования 11-й стрелковой бригады:

 11-я стрелковая бригада Ленинградского фронта — сформирована в сентябре 1941 года, в апреле 1943 года обращена на формирование 120-й стрелковой дивизии.
 11-я стрелковая бригада Закавказского и Южного фронтов — сформирована осенью 1941 года, в апреле 1943 года переформирована в 107-ю стрелковую дивизию.

Также существовали:
 11-я танковая бригада
 11-я танковая бригада (Швейцария)
 11-я лёгкая артиллерийская бригада
 11-я бригада противолодочных кораблей
 11-я механизированная бригада (Аргентина)
 11-я механизированная бригада (РККА)
 11-я воздушно-десантная бригада (Франция)
 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (Россия)